Pierre Grenier peut désigner :
 Pierre Grenier, un homme politique français ;
 Pierre Grenier, un médecin et homme politique québécois ;
 Pierre Grenier, un résistant français fusillé en 1942 ;
 Pierre Grenier, un joueur de handball français international dans les années 1950.